Ariane 5 je evropska (francoska) težka nosilna raketa družine raket Ariane. Uporablja se večinoma za izstrelitev težkih tovorov v geostacionarno orbito (GSO), lahko pa tudi v nizkozemeljsko orbito (NZO). Izdeluje jih Astrium (družba skupine EADS), uporablja pa jih francoska agencija CNES (ESA). Na mednarodnem trgu jih trži podjetje Arianespace. Astrium gradi rakete v Evropi, izstreljuje pa se jih iz izstrelišča Kourou v Francoski Gvajani. Izstrelišče ima ugodno lego blizu ekvatorja, kar omogoča izstreljevanje precej težjih tovorov v GTO, kot npr. Bajkonur. 

ESA je sprva načrtovala Ariane 5 za izstreljevanje mini raketoplana Hermes s človeško posadko.

Ariane 5 je nasledila raketo Ariane 4, od katere se razlikuje v veliko pogledih. Ariane 4 je uporabljala hipergolična goriva za prve dve stopnji, Ariane 5 pa potisnike "boosterje" na trda goriva in glavni motor Vulcain na vodik in tekoči kisik. Ariane 5 je precej bolj moderna in lahko izstreli skoraj 2-3x večji tovor.

Prva verzija Ariane 5 je bila "G" potem so se razvile še različica "G+", "GS", "ECA", in "ES".

Ariane 5 lahko izstreli dva satelita hkrati z uporabo sistema  SYLDA (SYstème de Lancement Double Ariane). Možna je tudi izstrelitev treh satelitov (odvisno od dimenzij satelitov) s sistemom SPELTRA (Structure Porteuse Externe Lancement TRiple Ariane). Raketa lahko izstreli 8 sekundarnih tovorov (minisatelitov) s sistemom  ASAP (Ariane Structure for Auxiliary Payloads)

Do leta 2007 je Arianespace naročila 99 Ariane 5 raket pri izdelovalci Astrium.  Ariane bo delovni konj Arianespace vsaj do leta 2015.

Delovanje

Dodatni potisniki na trdo gorivo (0-stopnja) 
Na straneh rakete sta dva velika potisnika "boosterja" na trdo gorivo (fr. Étages d’Accélération à Poudre  -EAP), ki proizvajata večino potiska ob vzletu. Vsak razvije 630 ton (6,2 MN) potiska. Kdaj se t stopnjo označuje kot - stopnja 0. Za razliko od SRB potisnikov na Space Shuttlu, se pri Ariane 5 ne ponovno uporabijo. Po navadi se potopijo na dno oceana, lahko pa imajo padala, da se jih lahko pozneje pregleda.

Francoska podmorniška balistična raketa M51 ICBM ima precej podobno tehnologijo trdogorivnih potisnikov.

Prva stopnja
Ariane 5 ima kriogenično prvo stopnjo H158 (H173 za Ariane 5 ECA), ki jo Francozi imenujejo EPC (Étage Principal Cryotechnique), kdaj tudi glavna stopnja. Ima velik 30,5 metrov visok rezervoar z dvema predeloma, enega za 130 ton tekočega kisika, drugega pa za 25 ton tekočega vodika. Motor Vulcain ima potisk 115 ton (1,13 MN). Masa prve stopnje brez goriva je 15 ton.

Druga stopnja 
Druga stopnja je nameščena nad prvo in pod tovorom. Ariane 5G je uporabljala EPS (Étage à Propergols Stockables) gornjo stopnjo s hipergoličnimi gorivi. Ariane 5 ECA uporablja ESC (Étage Supérieur Cryotechnique) s kriogeničnimi gorivi vodik in kisik. EPS stopnja ima možnost več vžigov

Karakteristike 
 Funkcija: težka nosilna raketa za enkratno uporabo
 Izdelovalec: Astrium za agencijo ESA in Arianespace
 Država: Evropa (Francija)
 Višina: 46–52 metrov (151–171 ft)
 Premer:	5,4 metrov (18 ft)
 Masa: 777 000 kilogramov (1 713 000 lb)
 Stopnje: 2
 Kapaciteta: 
 V NZO  16 000 kg (G),  21000 kg (ES)
 V GTO 6200 kg (G), 6950 kg (G+), 6100 kg (GS9), 10500 kg (ECA)
 Status: v uporabi
 Izstrelišče: ELA-3, Francoska Gvajana  (Kourou)
 Vseh izstrelitev: 72 (G: 16, G+: 3, GS: 6), (ECA: 43, ES: 4)
 Uspešne izstrelitve:68 (G: 13, G+: 3, GS: 6); (ECA: 42, ES: 4)
 Neuspešne izstreliteve: 2 (G: 1, ECA: 1)
 Delno uspešne izstrelitve: 2 (G)
 Prva izstrelitev: 4. junij 1996
 Pomembni tovori: Rosetta; Automated Transfer Vehicle; Herschel Space Observatory; Planck

Dodatni potisniki "boosterji" (Stopnja 0) - P230
 Število: 2
 Motorji: 1X na trdo gorivo
 Potisk: 6 470 kN vsak (1 450 000 lbf)
 Specifični impulz: 275 sekund (2,70 km/s)
 Čas delovanja:  129 sekund
 Gorivo: trdno

Prva stopnja (Ariane 5G)
 Motorji: 1x Vulcain
 Potisk: 1 114 kN (250 000 lbf)
 Specifični impulz: 430 sekund (4,2 km/s)
 Čas delovanja: 589 seconds
 Gorivo: (LH2/LOX) tekoči vodik in tekoči kisik

Prva stopnja (Ariane 5 ECA) - EPC (Étage Principal Cryotechnique, kriogenska stopnja)
 Motorji: 1X Vulcain 2
 Potisk:	1 340 kN (301 000 lbf)
 Specifični impulz: 431 sekund (4,23 km/s)
 Čas delovanja: 650 sekund
 Gorivo: (LH2/LOX) tekoči vodik in tekoči kisik
 Masa oksidatorja in goriva:  Tekoči kisik: 133t/120m³; Tekoči vodik: 26t/390m³

Druga stopnja (Ariane 5G, Ariane 5ES)
 Motorji: 1x Aestus
 Potisk: 27,4 kN (6 160 lbf)
 Specifični impulz: 324 sekund (3,18 km/s)
 Čas delovanja: 1 100 sekund
 Gorivo: hipergolična kombinacija N2O4/MMH

Druga stopnja (Ariane 5 ECA)
 Motorji: 1X HM7-B
 Potisk: 64,7 kN (14 500 lbf)
 Specifični impulz: 446 sekund (4,37 km/s)
 Čas delovanja: 960 seconds
 Gorivo: (LH2/LOX) tekoči vodik in tekoči kisik

Izstrelitve raket Ariane 5

Sklici

Zunanje povezave 

 Ariane 5 Overview at Arianespace
 Ariane 5 Programme Information  at Astrium